Condado de San Miguel puede hacer referencia a:

Toponimia
 Condado de San Miguel, en el Estado estadounidense de Nuevo México;
 Condado de San Miguel, en el Estado estadounidense de Colorado;

Títulos nobiliarios
 Condado de San Miguel, otorgado en 1876 por el pretendiente carlista "Carlos VII", y Reconocido como título del Reino en 1954.
 Condado de San Miguel de Carma, otorgado en 1738, por el rey Felipe V, a favor de Matias de Astorayca y Cereceda.
 Condado de San Miguel de Castellar, otorgado en 1707, por el Ardiduque pretendiente Carlos de Austria.